Долинянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Долинянська сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район.
 Долинянська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район.
 Долинянська сільська рада — Львівська область, Городоцький район.
 Долинянська сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район.